Monte Águila (Chili) - plaats in Chili
 Monte Águila (station) - treinstation in bovenstaande plaats
 Monte Águila (rivier) - rivier in Chili

 Monte Aquila - berg in de Abruzzen, Italië
 El Monteaguilino - Chileens folklorist en televisiepresentator